Бубак (; ) — фамилия.

Известные носители:

 Бубак, Алоис  (1824—1870) — чешский художник-пейзажист.
 Бубак, Зигфрид (1920—1977) — немецкий юрист.
 Бубак, Франтишек (; 1866-1925) — чешский миколог и фитопатолог